Giovanni Corsi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Corsi (Philosoph) (1472–1547), italienischer Philosoph 
 Giovanni Corsi (Sänger) (1822–1890), italienischer Sänger (Bariton)